Simiane est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Simiane-Collongue, commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 Simiane-la-Rotonde, commune française  située dans le  département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Histoire 
 Famille de Simiane : famille noble de Provence issue de la maison d'Agoult